Pale (Bosnië en Herzegovina), een stad in Bosnië en Herzegovina. 
Pale (Ierland), een historisch gebied rond Dublin.
Pale (India), een census town in India.
Vestigingsgebied, westelijkste gebied van het Russische Rijk
Palé, plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Baranya